Professor Zamorra ist der Titel einer seit dem 2. Juni 1974 vierzehntäglich im Bastei-Verlag erscheinenden Dark-Fantasy-Heftromanserie. Professor Zamorra ist zugleich der Name der Hauptfigur der Serie.

Erfunden wurde die Serie von Helmut Rellergerd (Jason Dark). Er hat jedoch nur einen Band innerhalb der Serie geschrieben. Es gibt von ihm jedoch mit dem Zweiteiler Der Hexer von Paris & Gefangen in der Mikrowelt (Band 64 & 65) ein Crossover innerhalb von John Sinclair. Die Romanserie kann historisch als Antwort des Bastei-Verlages auf die erfolgreiche Serie Dämonenkiller des Pabel-Verlags gesehen werden, welche seit 1973 zunächst als Subserie im Rahmen der Reihe Vampir-Horror-Roman erschienen war.

Seit Januar 2014 erscheint die Serie beginnend bei Folge 1034 auch in Form einer digitalen Ausgabe im Bastei Lübbe Verlag.

Allgemeines 
Professor Zamorra enthält neben Horror- und Fantasy- auch Science-Fiction-Elemente. Der erste Roman mit dem Titel Das Schloß der Dämonen wurde von Susanne Wiemer verfasst. Die Serie umfasst mittlerweile über 1200 Einzelromane sowie 52 Bücher, die bis 2015 im Zaubermond-Verlag erschienen sind. Diese Buchreihe wurde inzwischen eingestellt.1994 erschien ein Taschenbuch im Bastei-Verlag (Kristall der Macht), das den Sechsteiler um Damon und Byanca in der Straße der Götter aus der Heftserie nachdruckte. Damit ist Professor Zamorra die älteste noch erscheinende Heftserie im Mystery-Bereich (Geisterjäger John Sinclair gibt es erst seit 1978 als eigenständige Serie). Seit einigen Jahren erscheint exklusiv im Verlag Romantruhe eine Art Zweitauflage, in der zuerst drei, später zwei Einzelhefte in einem Buch bzw. Sammelband unter dem Namen „Liebhaber-Edition“ zusammengefasst werden. Einige Zeit erschien auch eine Hörspielserie.

Am 26. Mai 2020 wurde Band 1200 Tanz des Satyrs von Thilo Schwichtenberg veröffentlicht, in dem die Mitglieder der  Pagan-Folk-Gruppe Faun als Romanfiguren einen Gastauftritt hatten.

Hauptautoren 
Hauptautor war W. K. Giesa unter dem Pseudonym Robert Lamont. Dieses Pseudonym wurde zunächst als Sammelpseudonym für verschiedene Autoren verwendet, bis Werner Kurt Giesa in den 1980er Jahren alleiniger Autor der Serie wurde. Sein Einstieg in die Serie erfolgte mit Band 111 Lockruf aus dem Jenseits. Seit den 600er Bänden stiegen verstärkt Gastautoren in die Serie ein, da Giesa wegen anderer laufender Projekte, aber auch aus gesundheitlichen Problemen bis zu seinem Tode nicht mehr allein alle Romane der Serie schreiben konnte. Derzeit schreiben unter anderem Oliver Müller, Thilo Schwichtenberg, Christian Schwarz, Simon Borner, Michael Breuer, Manfred Weinland bei Professor Zamorra mit.

Weitere Autoren
Volker Krämer, Dario Vandis, Dirk van den Boom, Rolf Michael, Wolfgang Hohlbein, Andreas Brandhorst, Frank Helgath, Michael Kubiak, Wilfried A. Hary, Kurt Brand, Susanne U. Wiemer, Helmut Rellergerd, Friedrich Tenkrat, Walter Appel, Claudia Kern, Horst Friedrichs, Kurt Maurer, Gerhard Hartsch, Holger Friedrichs, Dieter Saupe, Traute Mahn, Mario Werder, Michael Hrdinka, Hans Wolf Sommer, Jürgen Duensing, Hans-Joachim von Koblinski, Uwe Anton, Martin Barkawitz, Veronique Wille, Stefan Hensch, Florian Hilleberg, Stephanie Seidel, Andreas Decker, Andreas Suchanek, Oliver Fröhlich, Anika Klüver.

Crossovers 
Im Band Nr. 122 Der Fluch aus dem Dschungel aus der Reihe Gespenster-Krimi kam es 1976 zu einem ersten Crossover zwischen Professor Zamorra und dem Geisterjäger John Sinclair. 1979 gab es drei weitere gemeinsame Abenteuer innerhalb der Romanreihe Geisterjäger John Sinclair. Hierbei handelt es sich um die Bände 55 Todeszone London, 64 Der Hexer von Paris und 65 Gefangen in der Mikrowelt. In den Zamorra-Romanen 1141 Vereint und 1142 Krieg zweier Welten arbeiteten der Professor und John Sinclair 2018 erneut zusammen. Zu Halloween des darauffolgenden Jahres gab es ein erneutes Crossover zwischen den beiden Heftromanserien. In Band 1141 Vereint wird weiterhin auch Dorian Hunter aus der Romanreihe Dämonenkiller erwähnt. Durch weitere Crossovers der Serie Geisterjäger John Sinclair zu anderen Romanhelden spielte Professor Zamorra anfangs im selben Serienuniversum wie Tony Ballard, Damona King, Mark Baxter und Der Hexer von Salem. Auf Grund der Entwicklungen in den jeweiligen Serien trennten sich Ballard, Sinclair und Zamorra - so waren die letzten Crossover schon nur durch einen Kunstgriff mit Alternativuniversen möglich.

Fanmagazin 
Ein Fanmagazin der ersten Stunde, das von Manfred Weinland initiiert wurde, läuft immer noch unter dem Titel Merlins Stern. Das ist auch die Bezeichnung für das Amulett des Professors, das seine Hauptwaffe darstellt.

Auch der einige Jahre später entstandene Ableger dieses Fanmagazins, MSK (Merlins Stern Kids – Kids war als Hinweis darauf gedacht, dass es sich um eine Art Kind des Merlins Stern handelt, es ist kein Hinweis auf die Zielgruppe), erscheint bis heute.

Titelliste 
Untenstehende Liste enthält die Titel der Serie für die Nummern 1–1215 (Stand Dezember 2020).

Hörspiele 
Professor Zamorra hatte drei Gastauftritte in der Hörspielserie Geisterjäger John Sinclair, in welcher er von Douglas Welbat gesprochen wurde. Bei den Hörspielen mit Zamorra handelt es sich um die Folgen 12 Der Hexer von Paris, 13 Gefangen in der Mikrowelt und 65 Das Vampirnest.

2008 versuchte sich das Label canora media an einer Hörspielumsetzung von Professor Zamorra. Insgesamt erschienen vier Folgen, welche eine Adaption des Roman-Vierteilers der Bände 500–503 waren. Der Soundtrack wurde von Carsten Bohn komponiert. Für die Titelbilder der CD-Cover zeichnete sich Alexander von Wieding verantwortlich. Zu den Sprechern gehörten Henry König als Erzähler, Gerhart Hinze als Zamorra und Christine Pappert als Nicole Duval.
 Die Quelle des Lebens (Teil 1) (23. Mai 2008)
 Der Biss der Kobra (Teil 2) (28. November 2008)
 Das Schwert des Vampirs (Teil 3) (27. Februar 2009)
 Der Stierdämon (Teil 4) (27. Februar 2009)

Literatur 
 Robert Hillier, Andreas Huber: 500 mal Professor Zamorra, 500 mal Werner Kurt Giesa. Erster Deutscher Fantasy-Club, ISBN 3-924443-62-9.

Weblinks 
 Zamorra-Archiv des Bastei-Verlags
 Professor Zamorra auf Gruselromane.de
 Professor Zamorra, Heftübersicht mit Inhaltsangaben auf pz-info.de
 Professor Zamorra, Heftübersicht mit Inhaltsangaben auf romanarchiv.de
 Horst Hermann von Allwörden: Der Meister des Unsinnigen wird 1000 : Professor Zamorra feiert Jubiläum, Beitrag auf Der Zauberspiegel
 Oliver Mueller: 1000 mal Professor Zamorra – 1000 mal Werner Kurt Giesa, Beitrag auf geisterspiegel.de vom 25. September 2012

Einzelnachweise 

Literarisches Werk
Literatur (20. Jahrhundert)
Zamorra
Romanzyklus
Heftroman (Horror)
Heftroman (Science-Fiction)
Heftroman (Fantasy)
Literarische Figur